Zuurstofdifluoride
 Dizuurstofdifluoride